Филипчу́к () — украинская фамилия. Известные носители:
 Филипчук, Анна Викторовна (род. 2004) — российская певица и телеведущая.
 Филипчук, Валерий Эрнестович (род. 1991) — российский легкоатлет.
 Филипчук, Владимир Станиславович (1940—2019) — Герой Украины.
 Филипчук, Георгий Георгиевич (род. 1950) — украинский политик и государственный деятель.
 Филипчук, Михаил Юрьевич (род. 1988) — российский актёр.

См. также 
 Филиппенко
 Филипченко